Ercilla är ett släkte av kermesbärsväxter. Ercilla ingår i familjen kermesbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kermesbärsväxter
Ercilla